

Persone 
Fanelli è un cognome e può riferirsi alle seguenti persone:
Cesare Antonio Fanelli (1659-1720) – poeta italiano
Cesare Augusto Fanelli (1915-1997) – medico e politico italiano
Ciro Fanelli (1964) – vescovo cattolico italiano
Emanuela Fanelli (1986) – attrice italiana
Francesco Fanelli (1577-1663) – scultore italiano
Francesco Fanelli (1869-1924) – pittore italiano
Giuseppe Fanelli (1827-1877) – patriota, politico e anarchico italiano

Altro 
Gruppo Fanelli – Holding italiana